Падеринский сельсовет

Кировская область 

 Падеринский сельсовет Кикнурского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Падеринский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)